Fabriciana altonevadensis är en fjärilsart som beskrevs av Hans Reisser 1927. Fabriciana altonevadensis ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
altonevadensis